Казимир:

 Казимир — мужское имя славянского происхождения и производная от него фамилия
 Казимир — село в Силистренской области Болгарии
 Казимир — бывший город в Речи Посполитой
 Казимир — деревня в Череповецком районе Вологодской области России
 Казимир — поселение и муниципалитет в районе Требишов Кошицкого края в Восточной Словакии
 «Казимир» — французский художественный фильм 1950 года (режиссёр Ришар Портье, в главной роли Фернандель)

Фамилия 

 Казимир, Иван Максимович (1911—1974) — гвардии старшина, командир батареи 76 мм пушек. Полный кавалер ордена Славы.
 Казимир, Константин Фёдорович (1860—1910) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Бессарабской губернии, просветитель, филантроп.
 Казимир, Сикстен (род. 1980) — эстонский футболист.
 Казимир, Хендрик (1909—2000) — голландский физик, известный своими работами по двухжидкостной модели сверхпроводников (совместно с К. Я. Гортером) в 1934 г. и эффекту Казимира (совместно с Д. Полдером) в 1948 г.

Гидроним 
 Казимир —  озеро в Алатырском районе Чувашии.

См. также 
 Эффект Казимира
 Инвариант Казимира
 Казимеж